Maurice Krafft, né le  à Mulhouse (Haut-Rhin) et mort accidentellement avec son épouse le  au Japon, est un volcanologue français. Avec Katia Conrad, son épouse, il a beaucoup œuvré pour la vulgarisation de la connaissance des volcans.

Biographie 
Enfant, Maurice Krafft est témoin en 1951 d'une éruption au Stromboli lors d'un voyage en famille, qu'il présente comme étant à l'origine de sa vocation. À 14 ans, il est membre de la Société géologique de France. Après des études à Besançon et à l'université de Strasbourg, il obtient une maîtrise de géologie. Lors d'un voyage d'étude sur l'Etna en 1966, il rencontre Haroun Tazieff qui l'intègre dans son équipe, mais les deux hommes aux caractères forts se séparent. En 1968 il crée avec Roland Haas l'Équipe Vulcain, puis le Centre de volcanologie de Cernay.

En 1966, à la faculté de Besançon, il rencontre Katia Conrad, qui devient sa compagne de vie et de travail. Ils se marient en 1970.

Durant 25 ans, ils parcourent ensemble le monde, lui privilégiant la caméra, elle l'appareil photo ; ils sont surnommés  (diables des volcans) par les volcanologues américains et se rendent auprès de tous les volcans en éruption (au maximum 8 par an, 175 sur toute leur carrière). Ils donnent de très nombreuses conférences en France et à l'étranger, notamment avec Connaissance du Monde. Maurice Krafft réalise de nombreux films dont Vivre sous la menace des volcans réalisé à la demande de l’IAVCEI et diffusé avec l'aide de l’UNESCO en sept langues à la suite de l’éruption du Nevado del Ruiz en 1985. Cette vidéo a sensibilisé les gouvernements sur les sept grands risques volcaniques et les mesures d'évacuation à entreprendre en cas d'alerte.

À l'île de la Réunion, ils initient la Maison du Volcan et participent à la conception scientifique de ce site ouvert en 1992. Ils s'investissent aussi en Auvergne avec le projet Volcania qui constituera les prémices du Parc Vulcania.

Maurice et Katia Krafft meurent le  emportés par une coulée pyroclastique sur les flancs du mont Unzen au Japon, qui tue également Harry Glicken, spécialiste américain des nuées ardentes, ainsi que  personnes, dont 16 pompiers volontaires et 12 journalistes japonais. Leurs corps sont retrouvés deux jours après.

Hommages 
Souvent récompensés, ils furent notamment honorés par le prix Liotard de l'Exploration, remis le  à l'Élysée par le président de la République Valéry Giscard d'Estaing.

Une stèle est visible au pied du mont Unzen, où sont également inscrits en caractères japonais et latin les noms des autres victimes. La maison du volcan au Bourg-Murat porte leur nom.

L'école primaire de  Soultz-Haut-Rhin (Haut-Rhin, Alsace), le collège de Pfastatt (Haut-Rhin, Alsace), le collège du quartier de La Devèze à Béziers (Hérault), l'école primaire d'Houdemont en Meurthe-et-Moselle, l'école primaire de Châtenois (Bas-Rhin) et le collège d'Eckbolsheim (Bas-Rhin) portent le nom des époux Maurice et Katia Krafft.

Werner Herzog écrit et réalise le film documentaire américain Au cœur des volcans : Requiem pour Katia et Maurice Krafft (), sorti en 2022.

À partir des mêmes sources d'archives, Sara Dosa réalise un film documentaire américano-canadien Fire of Love, sorti en septembre 2022, retraçant la vie du couple Krafft.

Publications 
Son Guide des volcans d'Europe a beaucoup fait pour encourager le renouveau des études géologiques en France et vulgariser la théorie de la tectonique des plaques. Dans cet ouvrage, illustré par son épouse, Maurice Krafft présente la pétrographie, la magmatologie et une classification des mécanismes disruptifs. Il étudie ensuite plusieurs volcans de France, d'Islande, d'Allemagne, de Grèce et d'Italie.

 Ouvrages en son nom
 La Terre une planète vivante !, Hachette, Paris, 1978, 156 p.
 Guide des volcans d’Europe : généralités, France, Islande, Italie, Grèce, Allemagne..., Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1974, 412 p.
 Questions à un vulcanologue : Maurice Krafft répond, Paris, Hachette-Jeunesse, 1981, 231 p.
 Les Volcans et leurs secrets, Nathan, Paris, 1984, 63 p.
 Le Monde merveilleux des volcans, Paris, Hachette-Jeunesse, 1981, 58 p.
  (traduit en allemand, en anglais américain et britannique, en chinois traditionnel, en italien, et en sud-coréen).

 Ouvrages co-écrits avec Katia Krafft
 À l’assaut des volcans, Islande, Indonésie, Paris, Presses de la Cité, 1975, 112 p.
 Préfacé par Eugène Ionesco, Les Volcans, Paris, Draeger-Vilo, 1975, 174 p.
 La Fournaise, volcan actif de l’île de la Réunion, Saint-Denis, Éditions Roland Benard, 1977, 121 p.
 Volcans, le réveil de la Terre, Paris, Hachette-Réalités, 1979, 158 p.
 Dans l’antre du Diable : volcans d’Afrique, Canaries et Réunion, Paris, Presses de la Cité, 1981, 124 p.
 Volcans et tremblements de terre, Paris, Les Deux Coqs d’Or, 1982, 128 p. Co-auteurs : Katia Conrad - Maurice Krafft - Roland Haas - Prix de l'exploration 1975
 Volcans et dérives des continents, Paris, Hachette, 1984, 157 p.
 Les plus beaux volcans, d’Alaska en Antarctique et Hawaï, Paris, Solar, 1985, 88 p.
 Volcans et éruptions, Paris, Hachette-Jeunesse, 1985, 90 p.
 Les Volcans du monde, Vevey-Lausanne, Éditions Mondo, 1986, 152 p.
 Objectif volcans, Paris, Nathan Image, 1986, 154 p.
 Volcans du monde, Paris, Flammarion, 1987, 190 p.
 Les volcans, des montagnes vivantes, Gallimard, 1989
 Führer zu den Virunga Vulkanen, Stuttgart, F. Enke, 1990, 187 p.

 Ouvrage co-écrit avec Roland Benard :
 Au cœur de la Fournaise, Orléans : Nourault-Bénard, 1986, 220 p.

 Ouvrage co-écrit avec Katia Krafft et François-Dominique de Larouzière :
 Guide des volcans d'Europe et des Canaries, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1991, 455 p.

 Notes et références 

 Voir aussi 

 Bibliographie 
 Madeleine Conrad, Maurice et Katia Krafft, histoires d'une passion, Jérôme Do Bentzinger, 2001, 141 p. .
 Michel Loetscher, « Katia et Maurice Krafft, danseurs de volcans », in Saisons d'Alsace, 11, 2001.
 Jean Vogt, « Katia et Maurice Krafft, », in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 22, 
 Fire of Love'' de Sara Dosa, film documentaire sur Katia et Maurice Krafft, 2022.

Liens externes 
 
 
 

Volcanologue français
Personnalité française du XXe siècle
Étudiant de l'université de Strasbourg
Auteur de la collection Découvertes Gallimard
Naissance à Mulhouse
Naissance en mars 1946
Décès en juin 1991
Décès au Japon
Décès à 45 ans
Mort du fait d'une éruption volcanique